

Musica 
 Lovely – album dei The Primitives del 1988
 Lovely – singolo dei Twenty One Pilots del 2013 
 Lovely – singolo di Billie Eilish e Khalid del 2018

Persone 
 Louise Lovely – attrice australiana
 Pete Lovely – pilota automobilistico statunitense

Videogiochi 
 Lovely – personaggio della serie Kirby